Mpongwe kan syfta på:

 Mpongwe (folk) – ett folk i Gabon
 Mpongwe Baptist Association – ett kristet trossamfund i Zambia
Mpongwe Mission Hospital – ett sjukhus i Zambia

Geografi

Zambia 

 Mpongwe (distrikt) – distrikt i Copperbelt, 
 Mpongwe (ort) – huvudort i distriktet,